Nick Wechsler ist der Name folgender Personen:
* Nick Wechsler (Filmproduzent) (* 1949), US-amerikanischer Filmproduzent
 Nick Wechsler (Schauspieler) (* 1978), US-amerikanischer Filmschauspieler